Hosťovce kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
Hosťovce (okres Košice-okolie)
Hosťovce (okres Zlaté Moravce)